Un faux-monnayeur est une personne pratiquant le faux-monnayage. Diverses œuvres portent ce titre :
 Les Faux-monnayeurs, roman français d’André Gide (1925) ;
Nuremberg II ou les Faux Monnayeurs, de Maurice Bardèche (1950) ;
 Faux-monnayeurs (), film américain de Jack Arnold (1956) ;
 Les Faux-monnayeurs, téléfilm français de Benoît Jacquot adapté du roman de Gide (2011).
, coopérative artistique québécoise.

Homonymie de titre